Hesedorf ist der Name folgender Orte:

 Hesedorf (Gyhum), Ortsteil der Gemeinde Gyhum
 Hesedorf (Bremervörde), Stadtteil von Bremervörde
Siehe auch:
 Heßdorf
 Hessendorf